Пьер Шевалье́ () — французское имя и фамилия.

  (1905—2001) — французский альпинист.
  (1915—2005) — французский кинорежиссёр.
Шевалье, Пьер-Мишель-Франсуа, также Питр-Шевалье (1812—1863) — французский историк и журналист, главный редактор газеты Le Figaro.
 См. также 
 Шевалье (псевдоним; наст. имя Пьер Пекен де Бриссоль; XVIII век) — французский танцовщик, сценарист и хореограф, супруг певицы мадам Шевалье.

 Примечания